W dobie rozwoju nowych technologii i upowszechniania internetu, również nadawcy programów telewizyjnych poszukują nowych kanałów dystrybucji swoich treści. Część stacji telewizyjnych, które emitują swój program metodą tradycyjną, prowadzi jednocześnie emisję w czasie rzeczywistym przez internet bezpośrednio w live streamingu na stronie internetowej lub w aplikacjach mobilnych (często rozszerzonych o treści VOD, interaktywne usługi czy przekaz z kamerek internetowych). Aplikacje najczęściej są udostępniane jako multiscreen.

Zestawienie ofert indywidualnych 
Wykaz polskojęzycznych kanałów telewizyjnych dostępnych przez internet za pomocą live streamingu. W poniższej tabeli zestawiono stacje telewizyjne dostępne dla każdego użytkownika bez konieczności posadania dodatkowych usług do ich odbioru. Dostęp do poszczególnych serwisów jest darmowy lub odpłatny. W zestawieniu wskazano oferty zewnętrznych operatorów oraz programów nadawanych na własnej stronie internetowej lub aplikacji mobilnej (np. FilmBox Live - dla kanałów SPI International i Kino Polska TV; Fun App - dla kanałów 4fun Media; TVP Stream - dla kanałów Telewizji Polskiej; Eska GO - dla kanałów ZPR, itd.). W tabeli zestawiono możliwie najniższy pakiet. Dane pochodzą ze stron internetowych nadawców.

Zestawienie ofert łączonych 
Wykaz polskojęzycznych kanałów telewizyjnych dostępnych przez internet za pomocą streamingu. Zestawienie zawiera stacje telewizyjne dostępne jedynie dla abonentów określonych usług, np. telefonii komórkowej, platformy satelitarnej, czy telewizji kablowej. W poniższej tabeli wskazano oferty największych operatorów: Telewizja Tu i Tam (Orange Polska), nc+ GO (nc+), Horizon TV i UPC Live TV (UPC Polska), TV Online (Vectra) i MmTV (Multimedia Polska). W tabeli wskazano możliwie najniższy pakiet. Dane pochodzą ze stron internetowych nadawców.

Przypisy 

!
Polska